Had Enough kan syfta på

 Had Enough (singel av The Enemy) – en singel, utgiven 2007, av det brittiska rockbandet The Enemy
 Had Enough (låt av The Who) – en låt av det brittiska rockbandet The Who
 Had Enough (låt av Breaking Benjamin) – en låt av det amerikanska rockbandet Breaking Benjamin på skivan Phobia
 Had Enough (låt av Papa Roach) – en låt av det amerikanska rockbandet Papa Roach på skivan Metamorphosis